Leopold Ludvík Habsbursko-Lotrinský (6. června 1823, Milán – 24. května 1898, zámek Hernstein) byl rakouský arcivévoda a voják.

Původ 
Byl nejstarším synem lombardsko-benátského místokrále Rainera Josefa a Alžběty Savojsko-Carignanské. Jeho dědečkem byl císař Leopold II.

Život 
Byl vojákem, jako jeho bratři. Od roku 1853 zastával funkci generálního ředitele ženijního vojska a v roce 1860 povýšil na generálního ženijního inspektora. Byl pro inovaci jak min, tak torpéd, ale také polního telegrafu. V roce 1866 velel 8. armádnímu sboru severní armády v boji proti Prusku. V této funkci však nebyl úspěšný.

Protože měl zdravotní problémy, opustil v roce 1880 armádu. Stáří prožil na zámku Hernstein, zděděném po otci, který nechal přestavět architektem Theophilem Hansenem do anglicko-gotického stylu. Zde také v roce 1898 zemřel. Pohřben byl do kapucínské hrobky ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Leopold
Leopold
Narození v Miláně
Úmrtí v Dolních Rakousích
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 6. června
Narození v roce 1823
Úmrtí 24. května
Úmrtí v roce 1898
Muži
Rytíři Řádu černé orlice